Полидор ( «богато одарённый») — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители имени 
 Мифические персонажи:
 Полидор (сын Кадма) — из Фив.
 Полидор (сын Приама) — из Трои.
 Исторические персонажи:
 Полидор (царь Спарты) — царь VIII века до н. э.
  — тиран Фер.
 Полидор (скульптор) (I век до н. э.) — древнегреческий скульптор, сын Агесандра. Совместно с отцом и братом Афинодором создал скульптуру «Лаокоон и его сыновья».
 Полидор Вергилий — итальянский историк-гуманист XVI века, написавший «Историю Англии» на латинском языке.

Литературные произведения 
 М. В. Ломоносов Идиллия «Полидор».

Прочее 
 (4708) Полидор — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.

Примечания 

Имена греческого происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки